Гран-при Великобритании 1971 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 17 июля 1971 года на трассе Сильверстоун.

В промежутке между этапами во Франции и Великобритании чемпионат лишился одного участника: Педро Родригес погиб в гонке спортивных автомобилей на Норисринге. Команда BRM не стала заменять погибшего гонщика и стартовала в Гран-при на двух автомобилях. «Лотус» вернул на старт газотурбинную модель 56B, за рулём которой участвовал Рейне Виселль. «Макларен» и «Сёртис» выставили по третьему автомобилю, которыми управляли соответственно Джеки Оливер и Дерек Белл. Стартовое поле было дополнено дебютантом Формулы-1 Майком Бёттлером, выступавшем на частном автомобиле «March».

В квалификации победил Клей Регаццони, завоевавший первый в сезоне поул, рядом с ним расположились Джеки Стюарт и Йо Зифферт. Швейцарец удержал лидерство на первых кругах гонки, а Стюарт пропустил на второе место прекрасно стартовавшего с шестого места Жаки Икса. Джеки Оливер врезался на старте в Грэма Хилла и оба гонщика выбыли из гонки. На втором круге Стюарт обошёл Икса, а на четвёртом вышел в лидеры гонки и в дальнейшем не упустил преимущества, одержав победу. Оба автомобиля «Ferrari» сошли во второй половине гонки из-за поломок двигателей.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Клей Регаццони

4-68 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании